David Orozco (politicus), een Mexicaans politicus en medeoprichter van de Nationaal Revolutionaire Partij (PNR);
 een pseudoniem van de Canadees-Amerikaanse stemacteur Doug Stone (stemacteur).